Girls' Generation – gruppo musicale sudcoreano 
 Girls' Generation – brano musicale delle Girls' Generation del 1989
 Girls' Generation – album delle Girls' Generation del 2007
 Girls' Generation – album delle Girls' Generation del 2011